Ježov est un toponyme qui peut désigner :

Ježov, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Ježov, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie